Список родов и русских названий семейства .

Семейство Coccinellidae («Божьи коровки») разделено на 7 подсемейств.

Coccidulinae 
Lithophilini
 Lithophilus
Monocorynini
 Mimolithophilus
 Monocoryna
Coccidulini
 Adoxellus
 Auladoria
 Botynella
 Bucolinus
 Bucolus
 Bura
 Coccidula
 Cranoryssus
 Empia
 Epipleuria
 Eupalea
 Erithionyx
 Eupaleoides
 Geodimmockius
 Hazisia
 Hypoceras
 Microrhizobius
 Mimoscymnus
 Nothocolus
 Nothorhyzobius
 Orbipressus
 Orynipus
 Paracranoryssus
 Planorbata
 Psorolyma
 Rhyzobius
 Rodatus
 Stenadalia
 Stenococcus
 Syntona
Poriini
 Poria
Exoplectrini
 Ambrocharis
 Anisorhizobius
 Aulis
 Chapinula
 Chnoodes
 Coeliaria
 Cyrtaulis
 Dioria
 Exoplectra
 Neorhizobius
 Neoryssomus
 Hovaulis
 Oridia
 Peralda
 Rhizoryssomus
 Sicardinus
 Siola
 Sumnius
Azyini
 Azya
 Pseudoazya
Cranophorini
 Cranophorus
 Hoangus
Oryssomini
 Oryssomus
 Pseudoryssomus

Coccinellinae 
Coccinellini
 Aages
 
 Ailocaria
 Alloneda
 Anatis
 Anisolemnia
 Anisosticta
 Antineda
 Anegleis
 Aphidecta
 Archegleis
 Australoneda
 Autotela
 Bothrocalvia
 Callicaria
 Calvia
 Cheilomenes
 Chelonitis
 Chloroneda
 Cirocolla
 Cleobora
 Clynis
 
 Coccinula
 Coelophora
 Coleomegilla
 Cycloneda
 Declivitata
 Docimocaria
 Dysis
 Egleis
 Eoadalia
 Eoanemia
 Eriopis
 Erythroneda
 Eumegilla
 Harmonia
 Heterocaria
 Heteroneda
 Hippodamia
 Hysia
 Illeis
 Lemnia
 Lioadalia
 Macronaemia
 Megalocaria
 Megillina
 Micraspis
 Microcaria
 Microneda
 Mononeda
 
 Myrrha
 Myzia
 Naemia
 Neda
 Nedina
 Neocalvia
 Neoharmonia
 Nesis
 Oiocaria
 Olla
 Oenopia
 Oxytella
 Palaeoneda
 Paranaemia
 Phrynolemnia
 Procula
 Propylea
 Pseudadonia
 Pseudoenopia
 Sospita
 Sphaeroneda
 Spiloneda
 Synona
 Synonycha
 Xanthadalia
Halyziini
 Eothea
 Halyzia
 Macroilleis
 Metamyrrha
 Neohalyzia
 Oxytella
 Protothea
 Psyllobora
 Vibidia
Tytthaspidini
 Bulaea
 Isora
 Tytthaspis
Discotomini
 Discotoma
 Euseladia
 Pristonema
 Seladia
 Vodella
Singhikalini
 Singhikalia

Scymninae 

Aspidimerini
 Acarinus
 Aspidimerus
 Cryptogonus
 Pseudaspidimerus
Stethorini
 Stethorus
 Parastethorus
Scymnini
 Acoccidula
 Aponephus
 Apseudoscymnus
 Axinoscymnus
 Clitostethus
 Cryptolaemus
 Cycloscymnus
 Cyrema

 Didion
 Horniolus
 Keiscymnus
 Leptoscymnus
 Midus
 Nephaspis
 Nephus
 Depressoscymnus
 Geminosipho
 Parascymnus
 Scymnobius
 Sidis
 Parasidis
 Propiptus
 Pseudoscymnus
 Scymniscus
 Scymnodes

 Scymnomorpha
 Scymnus
 Veronicobius
Diomini
 Decadiomus
 Diomus
 Heterodiomus
 Magnodiomus
 Erratodiomus
Scymnillini
 Viridigloba
 Zagloba
 Zilus
Selvadiini
 Selvadius
Hyperaspidini
 Blaisdelliana

 Corystes
 Helesius
 Hyperaspidius
 Hyperaspis
 Thalassa
 Tiphysa
Brachiacanthadini
 Brachiacantha
 Cyra
 Hinda
Pentiliini
 Calloeneis
 Curticornis
 Pentilia
Cryptognathini
 Cryptognatha

Ortaliinae 
Noviini
 Anovia
 Eurodolia
 Novius
 
 Vedalia
Ortaliini
 Amida
 Amidellus
 Anortalia
 Azoria
 Cinachyra
 Ortalia
 Ortalistes
 Paramida
 Rhynchortalia
 Scymnhova
 Zenoria

Chilocorinae 
Chilocorini
 Anisorcus
 Arawana
 Axion
 Brumoides
 Brumus
 Chilocorus
 Cladia
 Curinus
 Egius
 Endochilus
 Exochomus
 Halmus
 Harpasus
 Orcus (поправить ссылку)
 Parapriasus
 Phaenochilus
 Priasus
 Priscibrumus
 Simmondsius
 Trichorcus
 Xanthocorus
 Zagreus
Telsimiini
 Hypocyrema
 Telsimia
Platynaspidini
 Crypticolus
 Platynaspis

Sticholotidinae 

Sukunahikonini
 Hikonasukuna
 Orculus
 Paraphellus
Cephaloscymnini
 Aneaporia
 Cephaloscymnus
 Neaporia
 Prodilis
 Prodiloides
Microweiseini
 Coccidophilus
 Cryptoweisea
 Dichaina
 Diloponis
 Gnathoweisea
 Microcapillata
 Microfreudea
 Microweisea
 Nipus
 Pseudosmilia
 Sarapidus
 Stictospilus
Carinodulini
 Carinodula

 Carinodulina
 Carinodulinka
Serangiini
 Catana
 Catanella
 Delphastus
 Microserangium
 Serangiella
 Serangium
Shirozuellini
 Ghanius
 Medamatento
 Promecopharus
 Sasajiella
 Shirozuella
Plotinini
 Ballida
 Buprestodera
 Catanaplotina
 Haemoplotina
 Paraplotina
 Plotina
 Protoplotina
 Sphaeroplotina

Sticholotidini
 Boschalis
 Bucolellus
 Chilocorellus
 Coelolotis
 Coelopterus
 Filipinolotis
 Glomerella
 Habrolotis
 Hemipharus
 Jauravia
 Lenasa
 Lotis
 Mimoserangium
 Neaptera
 Nelasa
 Neojauravia
 Neotina
 Nesina
 Nesolotis
 Nexophallus
 Paracoelopterus
 Parajauravia
 Paranelasa
 Paranesolotis

 Parinesa
 Pharopsis
 Pharoscymnus
 Phlyctenolotis
 Semiviride
 Sticholotis
 Stictobura
 Sulcolotis
 Synonychimorpha
 Trimallena
 Xamerpillus
 Xanthorcus
 Xestolotis
Limnichopharini
 Limnichopharus
Argentipilosini
 Argentipilosa

Epilachninae 
Epilachnini
 Adira
 Afidenta
 Afidentula
 Afissula
 Afilachna
 Chnootriba
 Epilachna
 Henosepilachna
 Macrolasia
 Subafissa
 
 Toxotoma
Epivertini
 Epiverta
Madaini
 Cynegetis
 Damatula
 Figura
 Lorma
 Mada
 Malata
 Megatela
 Merma
 Pseudodira
 Tropha
Eremochilini
 Eremochilus

Литература 
 

 
Божьи коровки